Ниже приводится список односерийных персонажей из американского мультсериала «Симпсоны».

Некоторые из персонажей вернулись в шоу, иногда просто говоря краткую фразу, или в массовке. Другие персонажи, изначально предназначенные для одноразового персонажа, стали популярными, такие, как Клетус Спаклер, Луиджи Ризотто, Диско Стю, Садовник Вилли, Куки Кван и Линдси Нейгл.

В этом списке «односерийный» означает, что они занимают центральное место в эпизоде один раз. Некоторые из персонажей, перечисленных здесь, появились в более поздних эпизодах, но ненадолго.

Первый сезон

Мисс Меллон 
Мисс Меллон (озвучена Марсией Уоллес) — учительница Барта, когда тот попал в школу для детей с повышенным IQ. Также это единственный персонаж, который озвучен Марсией Уоллес, кроме мисс Крабаппл.

Ковбой Боб 
Ковбой Боб (озвучен Альбертом Бруксом) — продавец автобусов в салоне по продаже автобусов. Впервые появляется в серии The Call of the Simpsons. У него также есть небольшое появление в серии Bart Gets an F. Также имеет появления со словами в эпизоде Mobile Homer.

Жак Брансуик 
Жак Брансуик (озвучен Альбертом Бруксом) — инструктор Мардж по боулингу, некоторое время влюблённый в неё. Также Жак имеет много появлений без слов, таких, как в эпизоде Homer and Apu (он стоял в очереди в кассу для холостяков) и Homer's Triple Bypass (он сидит в зале ожидания в больнице Ника Ривьеры, потому что у него на одном из пальцев застрял шар для боулинга). Также имеет небольшое появление в Team Homer (он участвует в команде «Разрушители семей», и его команда проигрывает команде Гомера «Пин Пэлс») и в эпизоде Bart Gets an F (находится в хороводе вместе со многими персонажами «Симпсонов»). Его также видно в заставке, когда Барт проезжает на скейте мимо него и других (Хелен Лавджой, Апу, Мо, Барни, Мерфи и Шеф Виггам). Он был в заставке до серии Take My Life, Please, когда заставка была изменена из-за перехода сериала на HD-качество, и персонажи, мимо которых проезжал Барт на скейте, были изменены.

Гулливер Дарк 
Гулливер Дарк (озвучен Сэмом МакМюрреем) — гостевой певец и плейбой. После выступления Гомера о том, что женщины не должны восприниматься или рассматриваться как сексуальные объекты, Дарк решает позвонить своей матери, так как в последний раз, когда он звонил ей, у неё был грустный голос. Мужчина, который аналогично Гулливеру Дарку действует и танцует, появляется в серии Who Shot Mr. Burns? Part II.

Сесар и Уголин 
Сесар и Уголин (озвучены Дэном Канстелланетой и Гарри Ширером) — два француза, враждебные виноделы, которые заставляли Барта работать на них. Позже они появляются в эпизоде Lisa the Greek, живущими в Тель-Авиве и смотрящими фильм с Джерри Льюисом вместо Супер-Кубка.

Адиль Ходжа 
Адиль Ходжа (озвучен Тресс Макнилл) — албанский мальчик по обмену вместо Барта, который поехал в Францию. Он был албанским шпионом, из-за чего его депортировали обратно в Албанию, а вернули вместо него американского шпиона, задержанного в Албании.

Миссис Ботц или Люсиль Ботцковски 
Миссис Ботц или Люсиль Ботцковски (озвучена Пенни Маршалл) — преступница, известная как «Няня-бандит», которая попыталась ограбить Симпсонов, но её остановили Барт, Лиза и Мэгги. Она была освобождена Гомером до приезда полиции. В эпизоде Bart's Dog Gets an F в новостях упоминают, что она сбежала из тюрьмы. Также она появляется в эпизоде Hurricane Neddy, где показывают, что она находится в психиатрической больнице «Калмвуд». Её имя — пародия на имя Гертруды Банишевски.

Второй сезон

Боксёр Уотсон 
Уотсон (озвучен Харвеем Фиерстейном) был чемпионом мира по боксу, пока не проиграл этот титул Дредерику Татуму нокаутом в 12 раунде в серии «Homer vs. Lisa and the 8th Commandment» . Имя персонажа неизвестно. Персонаж Уотсона пародирует Тревора Бербика. На этот факт указывает то, что Татум здесь проводит первый чемпионский бой, а так как Татум пародирует Майка Тайсона, и свой первый чемпионский бой Тайсон провёл против Тревора Бербика, то соответственно Уотсон пародирует Бербика. На бой Тайсон-Бербик указывает также то, что перед боем Уотсон говорит, что посвящает этот бой своему покойному менеджеру, а Татум говорит, что тоже посвящает бой покойному менеджеру. Это отсылка к тому, что после боя Тайсон в первую очередь поблагодарил своего покойного тренера Каса Д’Амато. Уотсон по телосложению похож на Бербика, но не похож лицом, хотя и Татум в ранних сериях мало похож на Тайсона.

Карл 
Карл (озвучен Харвеем Фиерстейном) был помощником Гомера, который пытался помочь Гомеру преуспеть в качестве исполнительной власти. Когда Гомер должен был быть уволен за его злодеяния, Карл взял на себя вину, и Смитерс уволил его вместо Гомера. Карл является первым открытым геем в «Симпсонах» и целует Гомера после увольнения.

Серак-повар 
Серак-повар (озвучен Джеймсом Эрлом Джонсом) — повар на корабле Кэнга и Кодоса, который приготовил ужин для Симпсонов во время их пути на их родную планету. После этого Кэнг и Кодос появлялись в каждом хэллоуинском эпизоде, но Серак больше не появлялся.

Тосиро 
Тосиро, ученик шеф-повара (озвучен Джои Миясима) — ученик Мастера Суши повара в ресторане «Счастливое Сумо», который готовил Гомеру фугу. Также появлялся в очереди в Дом престарелых в эпизоде Old Money.

Мастер Суши повар 
Мастер Суши повар (озвучен Сабом Симоно) — Суши повар в ресторане «Счастливое Сумо», он попросил своего ученика Тосиро приготовить Гомеру фугу без его помощи, потому что он занимался любовью с мисс Крабапл на заднем сиденье машины.

Эмили Уинтроп 
Эмили Уинтроп (озвучена Трейси Ульман) — британская дрессировщица собак. Также появлялась в толпе в эпизоде Old Money.

Биатрис «Биа» Симмонс 
Биатрис «Биа» Симмонс (озвучена Одри Мидоус) — подруга Эйба Симпсона. Они встретились в Спрингфилдском доме престарелых, когда принимали таблетки. После подготовки к её дню рождения Эйб не смог прийти на праздник, потому что Гомер забрал его на «Дешёвое Львиное Сафари». Когда Эйб вернулся в дом престарелых, Биатрис уже умерла, завещав Эйбу деньги.

Профессор Ломбардо 
Профессор Ломбардо (озвучен Джоном Ловитцем) — учитель рисования в Спрингфилдском общественном колледже. Он быстро хвалит почти всё, что он видит, как искусство. Однако он не принимает похвалу очень хорошо. Он появлялся в серии The Ziff Who Came to Dinner сидящим в Таверне Мо в четвёрке персонажей, которые были озвучены Джоном Ловитцем.

Мистер Бегстром 
Мистер Бегстром (озвучен Дастином Хоффманом (был аккредитован как Сэм Этик)) — был временным учителем в классе Лизы. Мистер Бергстром взял на себя обязанности мисс Гувер после того, как она полагала, что она получила болезнь Лайма. Он сразу же понравился Лизе, потому что являлся одним из тех мужчин, которые были образцом подражания в жизни. Однако, после возвращения мисс Гувер, он был вынужден покинуть Спрингфилд. Обезумевшая Лиза побежала, чтобы остановить его, и мистер Бергстром дал ей записку, в которой написано «Вы Лиза Симпсон».

В серии The Kid is All Right зафиксировано немое появление мистера Бергстрома в доме Симпсонов, о чём Лиза так и не узнала.

Третий сезон

Леон Комповски 
Леон Комповски (озвучен Майклом Джексоном и Кипом Ленноном) — бывший сосед по палате Гомера в психбольнице. Психический больной, он думает, что он — Майкл Джексон. Персонаж был озвучен Майклом Джексоном (который, по контрактным причинам, был зачислен как «Джон Джей Смит»). Продюсеры шоу были юридически лишены права подтверждать, что это Джексон является приглашённой звездой в этой серии. При этом многие СМИ предполагали, что это был действительно он. Через год после выхода серии с его участием в эфир авторы решили сделать продолжение, где Леон Комповски возвращается, думая, что он является музыкантом Принсом (и должен был озвучивать сам Принс), который призывает всех жителей города быть сексуально освобождёнными, но позже Принс отказался от озвучивания.

Боб Арнольд 
Боб Арнольд (озвучен Хэнком Азариа) — коррумпированный конгрессмен. Он принял взятку для того, чтобы снести Спрингфилдский Национальный заповедник, но Лиза услышала его разговор, в котором говорится о том, что она видела момент, когда чиновник давал ему взятку, а затем был пойман и арестован.

Аристотель Амадополис 
Аристотель Aмадополис (озвучен Джоном Ловитцем и Дэном Канстелланетой) — является богатым владельцем Шелбивильской АЭС. Его изначально озвучил Джон Ловитц, но в эпизоде Homer at the Bat был озвучен Дэном Канстелланетой. Он появился в эпизоде The Ziff Who Came to Dinner как один из четырёх человек в Таверне Мо, которых озвучил Джон Ловитц.

Является пародией на Аристотеля Онассиса.

Искалеченный Торговец 
Искалеченный Торговец (озвучен Хэнком Азариа) — марокканский уличный продавец, который продал Гомеру обезьянью лапу. Утверждает, что он — бывший президент Алжира.

Коллет 
Коллет (озвучена Джо Энн Харрис) — официантка, нанятая Мо в его Таверну. Кэтрин О’Хара первоначально согласилась с озвучиванием и сделала фрагмент звукозаписи, однако авторы серии посчитали, что её голос не соответствовал роли, и пригласили Джо Энн Харрис.

Немецкие бизнесмены 
Хорст, Ганц и Фриц (все трое озвучены Филом Хартманом) — трое немецких бизнесменов, которые купили Спрингфилдскую АЭС у мистера Бёрнса. Однако, узнав об истинной безопасности и условиях труда, они отказались от председательства на АЭС и решили продать её обратно Бёрнсу за половину той цены, которую они заплатили.

Саманта Стэнки 
Саманта Стэнки (озвучена Кимми Робертсон) — это девочка, носящая ортодонтические скобки. Она переехала в Спрингфилд из Феникса, штат Аризона и ходила в Спрингфилдскую начальную школу. Она встречалась с Милхаусом и влюбилась в него. Барт начал ревновать Саманту и рассказал её папе о том, что она любит Милхауса. После этого папа Саманты отправляет её в монастырскую школу для девочек.

Четвёртый сезон

Мистер Блэк 
Мистер Блэк (озвучен Гарри Ширером) — бухгалтер Красти и злой директор лагеря Красти, который нанял местных хулиганов Дольфа, Джимбо и Керни, чтобы они были советниками по сломлению духа детей (который перестал работать, когда Барт проводит восстание против них). Марк Киркланд думал, что персонаж будет появляться в конце серии, но он решил не делать этого. Он также появляется в одном из выпусков комиксов про Симпсонов.

Левеллин Синклер 
Левеллин Синклер (озвучен Джоном Ловитцом) — директор театра, назначивший Мардж на роль Бланш в серии A Streetcar Named Marge, также появляется в толпе в сериях Sweets and Sour Marge и Flaming Moe.

Миссис Синклер 
Миссис Синклер (озвучена Джоном Ловитцом) является воспитателем детского сада, а также сестрой Левеллина. По совету её брата Мардж начала водить Мэгги в её ясли.

Эмпер Депси 
Эмбер Демпси (озвучена Лоной Уильямс) — профессиональная детская королева красоты, которая когда-то выиграла в таких конкурсах, как «маленькая принцесса свинины» и «маленькая мисс Кошер». У неё также есть нарощенные ресницы (которые законны только в Парагвае).

Лайл Ленли 
Лайл Ленли (озвучен Филом Хартманом) — предприниматель-жулик, который предложил жителям Спрингфилда за деньги, выигранные ими в суде против мистера Бёрнса, построить в городе монорельсовую дорогу. Спрингфилдцы согласились и отдали на строительство 3 миллиона долларов. Но Лайл, вместо того, построив дешёвую и некачественную дорогу, увёз остальные деньги с собой.

Примечания 

Персонажи «Симпсонов»
Списки Симпсонов
Симпсоны